

Patronyme

 Amédée de Failly (1789-1853), militaire et homme politique belge ;
 Charles-Armand de Failly (1780-1847), militaire et homme politique français ;
 Gisèle de Failly (1905-1989), pédagogue française ;
 Jules Failly (1801-1894), homme politique français ;
 Pierre Louis Charles de Failly (1810-1892), général de division français ;
 Pierre-Louis de Failly (1724-1792), général et homme politique français ;
 Stéphanie de Failly (née en 1971), violoniste belge.

Toponyme

 Failly, commune française située dans le département de la Moselle ;
 Grand-Failly, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Petit-Failly, commune française de Meurthe-et-Moselle.